Arquitectura: Termes romanes, cases de banys de l'antiga Roma 
 Toponímia:
 Termes, nom oficial francès i utilitzat molt sovint a la bibliografia catalana contemporània del municipi de Tèrme, al Llenguadoc, capital de la comarca del Termenès.
 Les Termes, barri de Sabadell 
 Biografies:
 Joan Termes i Roig, dirigent veïnal
 Josep Termes i Ardèvol, historiador